Kropáček může být:

příjmení osob
 mužský tvar
 Luboš Kropáček (* 1939) – český islamolog, arabista, afrikanista a vysokoškolský pedagog
 Miloš Kropáček (* 1978) – český fotbalista
 Pavel Kropáček (1915–1943) – český historik umění
 Václav Kropáček (rozcestník) – více osob
 Zdeněk Kropáček (* 1939) – český horolezec, elektrotechnický inženýr v důchodu
 ženský tvar
 Božena Kropáčková (1901–1975) odbojářka, která ukrývala parašutistu Adolfa Opálku, manželka Václava Kropáčka (1898–1943)
 Terezie Masaryková (1813–1887) – rozená Kropáčková, matka prvního československého prezidenta T.G.M.
jiný význam
 kropáček – valašské označení pro prvosenku

Související články 
 Kropáč
 Kropáč (rozcestník)

Externí odkazy